Нуестра Сењора дел Кармен има више значења:

 Нуестра Сењора дел Кармен, Лас Пилас (Ваље де Гвадалупе), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Нуестра Сењора дел Кармен, Виља (Катемако), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Нуестра Сењора дел Кармен (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику